Piła peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
 Piła est une ville dans la voïvodie de Grande-Pologne, connu aussi comme Schneidemühl de 1772 à 1945 
mais aussi
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Piła, un village du powiat de Lubaczów
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Piła, un village
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Piła, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski
 Piła, un village du powiat de Pleszew
 Piła, un village du powiat de Szamotuły
dans la voïvodie de Łódź
 Piła, un village du powiat de Poddębice
dans la voïvodie de Poméranie
 Piła, un village
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Piła, un village du powiat de Jędrzejów
 Piła, un village du powiat de Końskie.